ВНИИССОК — посёлок в Одинцовском городском округе Московской области России.

История 
История посёлка берёт начало с образования в 1920 году Грибовской овощной селекционной опытной станции. В 1950-х годах рядом с опытной станцией появился небольшой посёлок. В 1970 году селекционная станция была преобразована во Всесоюзный научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур. По названию института получил своё название посёлок ВНИИССОК.

В последующие десятилетия активно развивался как сам институт, так и образованный при нём посёлок. Строились новые многоэтажные дома, были открыты детский сад, почтовое отделение.

В 2000-х годах в западной части был построен крупный жилой комплекс «Дубки», в восточной — «Гусарская баллада». Таким образом, посёлок стал фактически пригородом города Одинцово.

В 2017 году ВНИИССОК объединился с несколькими опытными селекционными станциями, расположенными в разных регионах России, и был преобразован в Федеральный научный центр овощеводства.

География 
Посёлок ВНИИССОК расположен в западной части Московской области, в 28 км от центра Москвы и в 4 км к западу от центра Одинцова. Через посёлок проходит платная трасса Северного обхода Одинцова, по северной границе посёлка проходит Можайское шоссе.

На востоке посёлок ВНИИССОК фактически сливается с городом Одинцово: жилой комплекс «Гусарская баллада» расположен одновременно в двух населённых пунктах (граница поселений разделяет территорию жилого комплекса на две части). К северу от посёлка, за Можайским шоссе, расположены сёла Дубки и Акулово. К западу от посёлка находится село Юдино; к югу, за Северным обходом Одинцова, — деревня Бородки.

Население 
Население посёлка —  чел. ().

Экономика 
Градообразующим предприятием посёлка является Федеральный научный центр овощеводства (бывший ВНИИССОК). Вместе с тем преобладающее большинство населения посёлка является жителями новостроек и не имеет отношения к деятельности научного центра.

В посёлке расположено предприятие по ремонту и изготовлению промышленных рукавов (шлангов).

Основная масса организаций, расположенных в посёлке, направлена на обслуживание жителей. Так, в посёлке имеются три торговых центра, множество магазинов, объектов бытового обслуживания, аптек и т. д. Розничная торговля представлена магазинами таких сетей, как «Магнит», «Пятёрочка», «Виктория», «Дикси», «Перекрёсток». Имеется ресторан «Вкусно — и точка». В посёлке работает более 20 парикмахерских. Имеется отделение почты.

Транспорт 
Посёлок ВНИИССОК вытянут вдоль Можайского шоссе. Через посёлок проходит трасса Северного обхода Одинцова. Также в посёлке начинается дорога, соединяющая его с дачным посёлком Лесной Городок. Автобусные маршруты связывают посёлок ВНИИССОК с городами Одинцово, Голицыно, Звенигород, дачным посёлком Лесной Городок и др. Ближайшая железнодорожная платформа Пионерская расположена в селе Дубки, в 500 метрах от посёлка ВНИИССОК.

Архитектура 
Застройка посёлка ВНИИССОК представлена многоквартирными домами. В основном это современные многоэтажные дома, построенные в начале XXI века. Центральную часть посёлка занимают многоквартирные дома советского времени, построенные для работников ВНИИССОК. На территории научного центра сохранились здания семенохранилищ старой постройки необычной архитектуры.

Образование 
В посёлке ВНИИССОК имеются школа, два детских сада, две автошколы и множество коммерческих детских развивающих центров. В посёлке располагаются три корпуса общежития НИУ ВШЭ «Студенческий городок Дубки».

Здравоохранение 
В посёлке ВНИИССОК имеется фельдшерско-акушерский пункт, а также несколько коммерческих медицинских центров.

Спорт 
В посёлке имеются коммерческие организации спортивной направленности (фитнес-центры).

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Одинцовского городского округа